Le mot strass peut désigner : 
 Terme d'argadz désignant l'administration ;

Acronyme 

 STRASS est l'acronyme du Syndicat du travail sexuel.

Patronyme 

 Georges Frédéric Strass (1701-1773), joaillier du roi de France.
 Strass : utilisation du verre comme imitation d'une gemme pour la confection de bijoux de fantaisie (invention du joaillier précédent) ;

Titres 

 Strass et Compagnie :  film muet français de 1915 réalisé par Abel Gance ;
 Strass : film belge de 2002 réalisé par Vincent Lannoo avec Pierre Lekeux.

Toponyme 

Plusieurs communes autrichiennes portent aussi ce nom (parfois écrit Straß en allemand) :
 Straß im Straßertale, en Basse-Autriche,
 Straß im Attergau, en Haute-Autriche,
 Straß in Steiermark, en Styrie,
 Strass im Zillertal, au Tyrol, où eut lieu en 1809 la bataille de Strass im Zillertal.

Voir aussi 
 

Abréviation